Министерство связи ЮАР отвечает за контроль над южноафриканскими средствами связи, телекоммуникаций и вещания. Глава политического ведомства - министр связи.

Агентства 
Южноафриканский почтовое отделение
Южно-Африканская радиовещательная корпорация
Независимые Госагентство связи Южной Африки
Администрация выдачи доменов
Национальный электронный институт СМИ Южной Африки
Агентство универсального обслуживания и доступа Южной Африки

Ссылки 
 Официальный сайт

Министерства ЮАР
ЮАР